The Garfield Show este o serie care a avut premiera pe 22 decembrie 2008 pe canalul France 3, produsă de Paws, Inc. și Nelvana, și se bazează pe filmul Garfield și Garfield 2. A avut premiera pe 22 decembrie 2008, în Franța, iar în România a avut loc pe 7 noiembrie 2009.

Episoade

Liste de episoade ale serialelor de animație